Mužská dvouhra AEGON International 2017 probíhala na přelomu června a července 2017. Do singlové soutěže eastbournského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Turnaj se na okruh ATP Tour vrátil po dvouleté přestávce.

Poprvé od sezóny 2010 nastoupil Novak Djoković před Wimbledonem do přípravného turnaje hraného na trávě.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Srb a světová čtyřka Novak Djoković, jenž ve finále zdolal francouzskou turnajovou dvojku Gaëla Monfilse po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak po triumfu na Qatar ExxonMobil Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo šedesátý osmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Trojnásobný wimbledonský šampion Djoković tak získal čtvrtou trofej z trávy a proti Monfilsovi navýšil poměr vzájemných zápasů na 14–0.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

AEGON International 2017